Bei Wörtern japanischen Ursprungs folgt in der Umschrift auf d immer ein a, ein e oder ein o, aber niemals ein i, ein u, ein Konsonantenbuchstabe oder gar das Ende des Wortes.